На этой странице перечислены восстания и революции в Бразилии.

 Бразильская империя

 Пернамбуканская революция (1817)
 Восстание ирландских и немецких наемников (1828)
 Восстание мале (1835)

 Война Фаррапус (1835—1845)
 Кабанажен (1835—1845)
 Сабинада (1837—1838)
 Балаяда (1838—1841)

 Революция Прайэйра (1848)
 Революция против метрической системы (1874—1875)
 Провозглашение Бразильской республики (1889)

 Республика Бразилия

 Восстание военно-морского флота (1893—1894)
 Война Канудус (1897)
 Вакцинное восстание (1904)

 Восстание кнутов (1910)
 Война Контестаду (1912—1916)

 Восстание тенентистов 1922—1927 годов
 Революция 1930 года в Бразилии
 Конституционалистская революция 1932 года
 Бразильский государственный переворот в 1964 году
 Арагуайская герилья (1967—1974)

 См. также:

 Движение за независимость Бразилии

 История Бразилии

 Военная история Бразилии